The Charge of the Light Brigade – cortometraggio del 1898 prodotto dalla American Mutoscope Company
The Charge of the Light Brigade – cortometraggio del 1912 diretto da J. Searle Dawley
The Charge of the Light Brigade – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eric Williams Speaking Pictures
 La carica dei seicento (The Charge of the Light Brigade) – film del 1936 diretta da Michael Curtiz
 I seicento di Balaklava (The Charge of the Light Brigade) – film del 1968 diretta da Tony Richardson